Доксарас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доксарас, Николаос (1706/1710—1775) — греческий художник XVIII века, видный представитель Семиостровной школы греческой живописи.
 Доксарас, Панайотис (1662—1729) — греческий иконописец, основатель Ионической школы иконописи.